Mužská čtyřhra Mallorca Championships 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do deblové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla italsko-argentinská dvojice Simone Bolelli a Máximo González, jejíž členové nestartovali společně. Bolelli do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Gonzáleze se stal Kazachstánec Andrej Golubjev, s nímž v úvodním kole nestačil na Karaceva s Vliegenem.

Vítězem se stal brazilsko-španělský pár  Rafael Matos a David Vega Hernández, který ve finále za 2.23 hodiny zdolal uruguaysko-ekvádorskou dvojici Ariel Behar a Gonzalo Escobar. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 7–6 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–1]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Ze třetího společně odehraného finále získali druhou párovou trofej. Z turnaje odjížděli s celkovou zápasovou bilancí 15–3. Matos na okruhu ATP Tour vybojoval čtvrtý deblový titul a pro Vegu Hernándezé to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Mallorca Championships
ATP Tour 2022
Tenis ve Španělsku v roce 2022